Sattiit bezeichnet:
 Sattiit (Inselgruppe, Ammassalik, nördlich), Inselgruppe im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Sattiit (Inselgruppe, Ammassalik, südlich) (Koklapperne), Inselgruppe im Distrikt Ammassalik, Grönland